Dabaret Salu, een cabaretprogramma in de jaren zeventig van de 20e eeuw
 Salu (computerspelbedrijf)
 Salu (Põhja-Pärnumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Põhja-Pärnumaa
 Salu (Rae), een dorp in de Estlandse gemeente Rae
 Salu (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Salu (Tartu), een dorp in de Estlandse gemeente Tartu vald